Чурапча:

 Чурапча — село, административный центр Чурапчинского улуса Якутии.
 Чурапча — озеро в населённом пункте Чурапча, Республика Саха, Чурапчинский улус.
 Чурапча — шашечный клуб из одноимённого села.